Just Dance 2019 — танцевальная ритмичная игра, разработанная компанией Ubisoft. Это десятая игра в серии игр Just Dance. Была анонсирована 11 июня 2018, в ходе пресс-конференции Ubisoft на E3 2018 и была выпущена 23 октября 2018 года в Северной Америке и 25 октября 2018 года в Европе и России для консолей Wii, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360.

Демоверсия для игры была выпущена 12 ноября 2018 года на Xbox One, PlayStation 4, Wii U и Nintendo Switch.

Игровой процесс 
Как и в предыдущих выпусках франшизы, игроки должны имитировать хореографию танцора на экране для выбранной песни, используя либо контроллера движения, либо приложение для смартфона, связанное с игрой. Приложение Just Dance больше не поддерживается на платформах Nintendo, вместо этого используются встроенные средства управления движением консоли. Пользовательский интерфейс игры претерпел существенную переработку, сосредоточившись на рекомендациях и плейлистах, а также удалив другие режимы, такие как мини-игры, чтобы сосредоточиться на основном игровом процессе.

Треклист 

*— означает, что данная песня присутствует также в детском режиме.

Альтернативные версии

Вырезанные песни

Just Dance Unlimited

Примечания

Ссылки 
 Just Dance 2019 for Xbox One Reviews // Metacritic

Just Dance
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для Nintendo Switch
Игры для Wii U
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox One
Компьютерные игры 2018 года
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Paris
Музыкальные игры